V — значит вендетта () может означать:

 «V — значит вендетта» — графический роман Алана Мура.
 «V — значит вендетта» — фильм Джеймса Мактига по сценарию дуэта Вачовски.

См. также 
 Вендетта (значения)